Ліза Байрак (більш відома як BÁLLI,  1 вересня 1995, м. Херсон, Україна) — українська співачка. Учасниця шоу «Голос країни» (2018).

Життєпис 
Ліза Байрак народилася 1 вересня 1995 року в місті Херсон. У дитинстві захоплювалася музикою і танцями.

Закінчила Херсонську загальноосвітню школу та музичне училище, Київський інститут музики.

Викладає вокал дітям у приватній школі.

Творчість 
Вокалістка гурту «Lisa Bajrak & Band».

У 2018 році на одній сцені виступила з Боббі Макферріном під час «Leopolis Jazz Fest».

Музичні відео

Альбоми 
 2018 — Ніколи не відпускай.

Примітки

Джерела 
 Lisa Bajrak // UA MUSIC.

Посилання 

Співачки України XXI століття
Учасники проєкту «Голос країни»